Села:
 Вереміївка — Дніпропетровська область, Петропавлівський район
 Вереміївка — Кіровоградська область, Бобринецький район
 Вереміївка — Полтавська область, Семенівський район
 Вереміївка — Херсонська область, Високопільський район
 Вереміївка — Хмельницька область, Красилівський район
 Вереміївка — Черкаська область, Золотоніський район